Benfica è un quartiere di Lisbona, capitale del Portogallo.

Da essa derivano:

 Sport Lisboa e Benfica società calcistica portoghese dell'omonimo quartiere di Lisbona e capofila dell'omonima polisportiva
 Sport Lisboa e Benfica, sezione di calcio femminile
 Sport Lisboa e Benfica, sezione di calcio a 5 maschile
 Sport Lisboa e Benfica, sezione di hockey su pista maschile
 Sport Lisboa e Benfica, sezione di pallacanestro maschile
 Sport Lisboa e Benfica, sezione di pallavolo maschile
 Sport Lisboa e Benfica, sezione di rugby a 15 maschile
 Benfica, quartiere di Rio de Janeiro, in Brasile